Анато́лий Я́ковлевич Рыба́к (; 27 февраля 1946, Керчь, СССР) — советский футболист, защитник, молдавский тренер. Мастер спорта СССР (1976).

Карьера 
В 1965 году провёл 11 матчей и забил 1 гол за керченский «Авангард». С 1966 по 1968 год выступал за одесский СКА, сыграл в 55 встречах, забил 1 мяч.

С 1969 по 1970 год играл за кишинёвскую «Молдову», в 78 матчах забил 6 голов. Сезон 1971 года провёл во львовских «Карпатах», в составе которых дебютировал в Высшей лиге СССР, где сыграл 20 встреч и забил 3 мяча.

С 1972 по 1974 год снова выступал за кишинёвский клуб, который уже назывался «Нистру», в его составе стал серебряным призёром Первой лиги СССР, всего за «Нистру» в тот период сыграл 101 матч и забил 7 голов, из них 30 встреч провёл в Высшей лиге.

С 1975 по 1977 год играл за одесский «Черноморец», провёл 71 матч и забил 3 мяча в чемпионате СССР. С 1978 по 1979 год выступал за «Кубань», в составе которой сыграл 65 встреч и во второй раз в карьере стал серебряным призёром Первой лиги в 1979 году.

С 1980 по 1983 год снова выступал за «Нистру», в составе которого опять стал серебряным призёром Первой лиги СССР, за что получил, по собственным словам, 2000 рублей премиальных, всего за это время проведя 140 матчей и забив 4 гола, из которых 21 игру в Высшей лиге.

Достижения 
 2-е место в Первой лиге СССР (выход в Высшую лигу): 1973, 1979, 1982

После карьеры 
После завершения карьеры профессионального футболиста работает детским тренером в «Зимбру». Кроме того, играет на любительском уровне за ветеранские команды.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте football.odessa.ua 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Портовик» Керчь
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Кубань»
Мастера спорта СССР